Villa Denis steht für folgende Gebäude:

 Villa Denis (Bad Dürkheim), Altersruhesitz von Paul Camille Denis
 Villa Denis (Diemerstein), Landsitz von Paul Camille Denis